Aleksandar Mitrović ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Mitrović (Politiker) (1933–2012), jugoslawischer Politiker serbischer Herkunft
 Aleksandar Mitrović (Volleyballspieler) (* 1982), serbischer Volleyballspieler
 Aleksandar Mitrović (Fußballspieler) (* 1994), serbischer Fußballspieler